УМЗ — аббревиатура, которая может означать:

Предприятия 
 Угличский машиностроительный завод
 Узбекский металлургический завод
 АО Ульбинский металлургический завод — металлургическое предприятие (Усть-Каменогорск, Казахстан).
 Ульяновский машиностроительный завод (ныне ОАО Ульяновский патронный завод).
 ОАО Ульяновский механический завод (Ульяновск) — российский производитель зенитно-ракетных комплексов ПВО.
 ОАО Ульяновский моторный завод (Ульяновск) — российский производитель автомобильных бензиновых двигателей.
 ОАО Ухтинский механический завод (Ухта) — российское машиностроительное предприятие.

Др. значения 
 УМЗ (Управление местами заключения) — губернские и областные органы управления местами заключения в 1920-х годах.
 УМЗ (Универсальный минный заградитель) — советская машина инженерно-саперного обеспечения на базе грузовика ЗИЛ-131